Ol har flere betydninger:

 Ol (mængdeenhed) – en gammel dansk mængdeenhed svarende til 80 stykker.
 OL – en forkortelse for de Olympiske lege.